Гуарани́ ( — «язык людей», парагвайский гуарани) — индейский язык, распространённый в ряде стран Южной Америки; один из двух (наряду с испанским) официальных языков Парагвая.

Принадлежит к ветви тупи-гуарани языковой семьи тупи.

На парагвайском гуарани говорят до 90% некоренного населения Парагвая, что уникально для языка коренного населения в Южной и Северной Америках.

Первая грамматика и словарь ( «Сокровища языка гуарани») изданы в 1639 году иезуитом Антонио Руисом де Монтоя.

Генеалогическая и ареальная информация 
Гуарани распространён в Парагвае, а также на севере Аргентины и на юге бразильских штатов Мату-Гросу-ду-Сул и Парана.

Семья тупи-гуарани насчитывает около 50 языков, распространённых практически по всей северо-восточной части южноамериканского континента. Она включается в состав макросемьи тупи, внутри которой наибольшую близость к ней обнаруживают языки авети и сатери-маве, в чуть меньшей степени — мундуруку. Вместе с рядом вымерших языков группы карири (карири, кирири, камару и другими), семья тупи входит в состав более крупного генетического объединения карири-тупи, которое, в свою очередь, включалось Дж. Гринбергом и его последователями в состав тукано-экваториальной макросемьи языков. Однако вероятные генетические связи языков тупи-гуарани за пределами тупи (с карири, карибскими, аравакскими и др. языками) недостаточно изучены.

Внутренняя генетическая классификация семьи тупи-гуарани окончательно не установлена. Связано это как с недостатком данных о некоторых малочисленных идиомах, так и с тем, что в доисторический период носители языков тупи-гуарани совершали многочисленные миграции, сопровождавшиеся интенсивными языковыми контактами.

Вместе с рядом близкородственных языков (восточно- и западноболивийский гуарани, чирипа, Мбья, Кайва, Ньяндева, Пай-тавитера, всего до 19 диалектов) парагвайский гуарани образует единый кластер , рассматриваемый также как  гуарани.

Социолингвистическая информация 

Парагвайский гуарани является полноценным национальным языком. Диалектное членение в парагвайском гуарани почти отсутствует: обнаруженные различия в речи носителей связаны скорее с общественным положением/уровнем образования, чем с регионом проживания. В литературе выделяются диалекты бразильского муниципалитета Гуаира (штат Парана, на границе с Парагваем) и северных провинций Аргентины, но их обособленность объясняется скорее меньшим количеством черт, заимствованных из испанского, нежели независимым развитием.

Тем не менее, языковое пространство гуарани является весьма неоднородным. Основным фактором языковой дифференциации выступает степень влияния испанского. Можно выделить следующие три разновидности языка:
guaraní rural — язык сельского населения Парагвая — в первую очередь, одноязычного — относительно не затронутый влиянием испанского;
jopara («смесь») — разновидность языка, испытавшая значительное влияние испанского;
guaraníete («настоящий гуарани») — пуристский литературный язык, очищенный от испанского влияния.

Существует вариант языка, не входящий в состав парагвайского гуарани, но также обозначаемый в быту как jopara. Это так называемый castení — смешанный язык с испанской грамматикой и значительным количеством лексических и даже грамматических единиц, заимствованных из гуарани. Это идиом, на котором говорит небольшое число носителей, относящихся к необразованному городскому населению; он до сих пор почти не изучен, хотя на нём (или, во всяком случае, на тщательной стилизации) написан и опубликован целый роман.

Именно jopara — в разновидности guarañol, то есть смешанного языка на основе гуарани — де-факто является главным языком Парагвая, значительно опережая по объёмам использования в быту и «чистый» гуарани, и местный диалект испанского.

Большая часть носителей гуарани проживает в Парагвае, где он, наряду с испанским, является официальным языком. Это 4.850.000 говорящих, из них 4 648 000 — в Парагвае (то есть, 95 % населения страны). В аргентинских провинциях Коррьентес и Мисьонес гуарани имеет статус официального языка.

Языковая ситуация в Парагвае во многом уникальна. Это единственное государство Южной Америки, в котором аборигенный язык, согласно результатам переписи, по числу носителей не только не уступает «языку колонизаторов», но даже превосходит его. Однако данные последних трёх переписей населения о количестве говорящих на испанском и на гуарани (в процентах от общей численности населения Парагвая) свидетельствуют о том, что социолингвистическая ситуация в Парагвая не является стабильной:

Распространение гуарани и испанского в Парагвае

Доля монолингвальных носителей сокращается, количество билингвов растёт. Убедительной представляется парадоксальная на первый взгляд идея, впервые высказанная ещё Mèlia, согласно которой «настоящий» индивидуальный билингвизм координативного типа вообще очень слабо представлен в Парагвае. Большинство так называемых «двуязычных носителей» скорее должны рассматриваться как носители jopara.

В течение последних десятилетий парагвайский гуарани стал языком официальных документов, теле- и радиовещания, на нём выходят газеты, создаются веб-сайты, издаются художественные и научно-популярные книги. Однако испанский по-прежнему явно доминирует во всех этих сферах. При активной поддержке гуарани в качестве языка школьного образования, единственным языком высшего образования остаётся испанский. Он же является (наряду с английским) основным средством приобщения парагвайцев к мировой культуре: так, до сих пор остаются единичными случаи перевода произведений мировой литературы на гуарани. По-прежнему сохраняется стойкая ассоциация гуарани с деревенской, а испанского — с городской средой; и если разрыв между городом и деревней в языковом отношении в последние годы сокращается, то в первую очередь за счёт распространения билингвизма в сельской местности.

Таким образом, языковая ситуация в Парагвае нестабильна и подвержена значительным и сильным изменениям. Однако парагвайский гуарани, язык «аборигенного» происхождения, является понятным для большинства населения страны — случай, действительно уникальный для американского суперконтинента.

Типологическая характеристика

Тип (степень свободы) выражения грамматических значений 

Гуарани часто классифицируется как полисинтетический язык. Развито сложение корней — в частности, именная инкорпорация, хотя в современном языке наблюдается склонность к лексикализации инкорпоративных комплексов:

A-hova-hei-ta pe mitã

1SG.A-лицо-мыть-PROSP DEM ребёнок

«Я вымою лицо тому ребёнку»

Характер границы между морфемами 
Парагвайский гуарани относится к языкам преимущественно агглютинативного строя.

Суффиксация преобладает над префиксацией: так, в глагольной словоформе насчитывается 4 префиксальных и не менее 15 суффиксальных порядков. Префиксально выражаются лицо-число участника, императив, оптатив, большая часть значений актантной деривации; суффиксальное выражение имеют каузатив от переходных глаголов, значения аспектуально-темпорально-модального комплекса, дискурсивные категории.

E-poi-mí-nte-na che-hegui
 
IMP-отпускать-DIM-RESTR-RESP 1SG-ABL
 
na-che-tie-'ỹ-mo'ã-vé-i-ma-ko araka’e-ve.

NEG-1SG-стыд-CAR-NEG.PROSP-CMPR-NEG-PERF-EMPH когда-NEG

«Пожалуйста, отпусти меня, я никогда больше не буду безобразничать».

Тип маркирования в ИГ и в предикации 

В ИГ — нулевое:

Mario chokokue o-purahéi

Марио крестьянин 3A-петь

«Крестьянин Марио [то есть крестьянинi, работающий на Мариоj] поёт».

В предикации нулевое или зависимостное с элементами вершинного. Единственный ядерный участник непереходного глагола не оформляется никакими падежными показателями. Также всегда немаркирован субъект переходного глагола (совпадающий с агенсом). При этом глагол оформляется показателем активности (частичное вершинное маркирование).

Объект переходного глагола в некоторых случаях оформляется показателем косвенного падежа -pe/-me (-ve в случае локуторных местоимений):

Mario chokokue o-purahéi

Марио крестьянин 3A-петь

«Крестьянин Марио [то есть крестьянинi, работающий на Мариоj] поёт».

Ha’e che a-juka-ha-gue Uló-pe

3A.говорить я 1SG.A-убивать-COMP-NPAST Уло-OBL

«Говорят, что я убил Уло».

В гуарани представлено несколько 0-валентных глаголов: o-ky «идти (о дожде)», haviru’i «моросить», i-roy «быть холодным (о погоде)», и др. По-видимому, некоторые из глаголов, относимых к этому классу, способны присоединять человеческого участника, маркированного косвенным падежом, и, таким образом, должны рассматриваться как безличные/бессубъектные, но не 0-валентные:

Nda-hakú-i ichu-pe-kuéra

NEG-3.горячо-NEG 3-OBL-PL

«Им не было жарко».

Тип ролевой кодировки 

На данный момент господствует мнение, что гуарани имеет активный строй, однако некоторые лингвисты уверены, что это не так. Вопрос о типе ролевой кодировки в гуарани является спорным.

Базовый порядок слов 
Порядок составляющих в гуарани относительно свободен и в значительной степени определяется прагматическими факторами, такими как функциональная перспектива высказывания. Кроме того, полные именные группы в позиции субъекта или объекта довольно редко встречаются в нарративном, а тем более в диалогическом дискурсе: в большинстве случаев участники дискурса кодируются при помощи лично-числовых показателей, входящих в состав глагольной словоформы. Тем не менее, можно говорить о наличии в гуарани базового порядка слов VO.

Фонология

Гласные 
В парагвайском гуарани представлен типичный для языков Южной Америки шестичленный набор гласных с различением трех степеней подъёма и трёх положений языка (см. рис). Гласный [ɯ] имеет аллофоны [ɨ] и [ə]; в литературе он традиционно описывается как [ɨ]. Все гласные имеют носовые и ротовые варианты.

В гуарани часты сочетания гласных — в первую очередь, /ai/ и /au/. Обычно в таких сочетаниях каждый гласный является вершиной отдельного слога, однако в случае наличия в вокалической последовательности одного или более безударных гласных верхнего подъёма опционально возможна дифтонгизация (или иное стяжение). О «нелюбви» гуарани к дифтонгизации косвенно свидетельствуют данные местных вариантов испанского (фонетика этих идиомов лучше изучена). В то время как для испанских диалектов Латинской Америки свойственна сильная тенденция к дифтонгизации, исключение составляют как раз разновидности, находящиеся в контакте с гуарани: парагвайский испанский и говор аргентинской провинции Коррьентес.

Согласные 
В таблице представлена «наибольшая» система согласных парагвайского гуарани, содержащая все согласные фонемы, выделявшиеся в литературе. Такая схема предполагает, что противопоставление по назализованности является фонематическим для смычных, но представляет собой случай аллофонического варьирования для прочих согласных. Фонемы, встречающиеся только в заимствованной лексике, заключены в скобки. Аллофоны одной фонемы приводятся через косую черту.

Набор согласных парагвайского гуарани:

Типы слогов — CV или CVV. Стечение двух согласных или окончание слога на согласную не встречаются.

Словесное ударение в парагвайском гуарани силовое, по умолчанию падает на последний слог словоформы. В длинных словоформах один из предшествующих слогов может нести побочное ударение. Есть, однако, ряд корней, в которых главное ударение фиксировано не на последнем слоге, напр., /óga/ «дом». Некоторые суффиксы перетягивают ударение на себя, другие всегда остаются безударными: ср. a-ha-se /axasé/ (1SG.A-идти-DES) «я хочу пойти» против a-há-ta /axáta/ (1SG.A-идти-PROSP) «я пойду».

В отличие от испанского, в гуарани отсутствуют специальные просодические средства маркирования вопроса: интонационный контур V, оформляющий общие и частные вопросы, способен также оформлять некоторые виды декларативных высказываний. Вопросительные предложения отличаются от утвердительных морфологически, посредством клитик -pa и -piko.

Наиболее важным морфонологическим процессом в гуарани является т. н. «назальная гармония» — уподобление звонких сегментов в составе словоформы по назализованности. Назализация в гуарани имеет пик на ударном слоге, с которого «растекается» в обе стороны на соседние (наибольшую степень назализации получает предударный слог). Она охватывает все сегменты, произносимые с участием голосовых связок (гласные и звонкие согласные, включая сонанты). Глухие сегменты «прозрачны» для распространения признака: они не подвергаются назализации, но пропускают её дальше по словоформе. Как правило, межкорневая граница в композитах и инкорпоративных комплексах блокирует распространение назализации, равно как и ударный слог, содержащий ротовой гласный.

Tati [ta’ti] «невестка» — tatĩ [ta'tĩ] «рог»;

tupa [tu’pa] «кровать» — Tupã [tu'pã] «Бог»;

o-ke [o’ke] «он спит» — okẽ [o'kẽ] «дверь»;

ita [i’ta] «камень» — ytã [ɨ'tã] «плавать».

Орфография 
Письменность основана на латинице (с использованием букв K, J и Y, но без W) с добавлением двух знаков с диакритикой и шести диграфов. Для обозначения ударения над соответствующей гласной ставится значок акут ( ́ ).

Соответствия между графемами и фонемами:

A a — /a/

Ã ã — /ã/

Ch ch — /ɕ/

E e — /e/

Ẽ ẽ — /ẽ/

G g — /ɰ/

G̃ g̃ — /ɰ̃/

Gu gu — /ɰʷ/

G̃u g̃u — /ɰ̃ʷ/

H h — /h/ /x/

I i — /i/

Ĩ ĩ — /ĩ/

J j — /j/ /ʒ/ /ʤ/ /ɟ/

K k — /k/

Ku ku — /kʷ/

L l — /l/

Ll ll — /ʎ/

M m — /m/

Mb mb — /mb/

N n — /n/

Nd nd — /nd/

Ng ng — / ŋg/, /ŋ/

Ngu ngu — /ŋgʷ/, /ŋʷ/

Ñ ñ — /ɲ/

O o — /o/

Õ õ — /õ/

P p — /p/

R r — /ɾ/

Rr rr — /r/

S s — /s/

T t — /t/

U u — /u/

Ũ ũ — /ũ/

V v — /υ/

Y y — /ɨ/

Ỹ ỹ — /ɨ̃/

’ ’ — /ʔ/

Части речи 

Ввиду обилия транскатегориальных показателей, а также формального совпадения префиксов притяжательности и лично-числового согласования, выделение частей речи как морфологических классов в языках тупи-гуарани крайне затруднено.

Базовым является противопоставление имён и глаголов. В свою очередь глаголы подразделяются на переходные и непереходные. Внутри класса непереходных глаголов имеет место расщепление на «активные» и «инактивные» (split intransitivity), морфологически проявляющееся в выборе серии лично-числового префикса.

Прилагательные не выделяются в отдельную часть речи. Существует небольшой подкласс инактивных глаголов (в основном обозначения цвета, физических качеств человека, оценки), которые способны употребляться в функции определения в составе именной группы:

I-porã

3-хороший

«Это хорошо».

…ha ku guapo’y o-mbo-’ypi-há-icha yvyra porã-me…

и DET короед 3A-CAUS-сухой-NMR-MNR дерево хороший-LOC

«…и как короед, который грызёт хорошее дерево,...»

Существенный пересмотр традиционной схемы был предложен С. Нордгоффом. В основе его теории лежит наблюдение о том, что традиционно выделяемые «имена» и «инактивные глаголы» на деле имеют одинаковую дистрибуцию: любой именной корень может быть употреблён в позиции непереходного сказуемого (с инактивным префиксом), а любой инактивный глагольный корень может быть субстантивирован без специального оформления. Видимое различие состоит лишь в том, что в силу лексической семантики для одних корней более естественно употребление в аргументной позиции, а для других — в предикатной.

И «имена», и «инактивные глаголы» способны употребляться в аргументной позиции без специального маркирования:

Pé-va ha’e kyse.

DEM-REL COP нож

«Это нож».
 
Pé-va ha’e pochy!

DEM-REL COP злой

«Вот это злость!»
 
Pé-va ha’e guata, nda-ha’e-i re-japó-va!

DEM-REL COP ходить NEG-COP-NEG 2SG.A-делать-REL

«Вот настоящая ходьба, а не то, что ты делаешь!».

…ha nd-aipó-ri mante mandu’a Ño-ku’ã-’i-re

и NEG-EXPL-NEG всегда помнить REC-палец-DIM-RE

«И больше нет никаких воспоминаний о Мальчике с пальчик».

Базовым оказывается противопоставление глаголов и стативов. Первые подразделяются на переходные и (активные) непереходные глаголы; внутри вторых можно выделить имена и инактивные глаголы, но не как подклассы, а скорее как контексты употребления.

К прочим частям речи парагвайского гуарани относятся наречия, различные разряды местоимений, артикли, демонстративы, количественные и порядковые числительные, междометия, союзы и частицы. Вопрос о выделении в отдельные части речи комплементайзеров, подчинительных союзов и номинализаторов является дискуссионным.

Интересные особенности гуарани 
 Назальная гармония.
 «Расплывчатая» система частей речи.
 Нет категории рода и определённых артиклей. Однако под влиянием испанского «la» используется в качестве определённого артикля единственного числа, а lo — множественного (но не в чистом гуарани — Guaraniete).
 Несколько заимствований из гуарани в английском: piranha «пиранья» < pira nya — буквально: «ножницы»; tapir тапир < tapira — название животного; cashew «кешью» < acajuba — название дерева, на котором растёт этот орех; tapioca тапиока (мука из маниоки) < tipioca < tipi «остаток, осадок» + og, ok «выдавливать, выжимать»; jaguar < aguara — любое большое животное или добыча.

Примечания

Литература 
 Rodrigues, A. D. Grupos lingüísticos da Amazônia // H. Lent (ed.) Atas do simpósio sobre a biota Amazônica. Vol. 2, Rio de Janeiro, 1967, pp. 29–39.
 Rodrigues, A. D. Linguistic groups of Amazonia // P. Lyon (ed.) Native South Americans: Ethnology of the least known continent. Boston: Little, Brown & Co, 1974.
 Rodrigues, A. D. Relações internas na família linguística Tupí-Guaraní // Revista de Antropologia (São Paolo). Vol. 27/28, 1985, pp. 33–53.
 Rodrigues, A. D. & W. Dietrich. On the linguistic relationships between Mawé and Tupí-Guaraní // Diachronica, Vol. 14/2, 1997, pp. 265–304.
 Carrea da Silva, B. С. Mawé/Awetí/Tupí-Guaraní: Relações Linguísticas e Implicações Históricas. Ph.D. Diss., Univ. of Brasilia, 2010.
 Crystal, D. An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Blackwell, 1992.
 Corvalán, G. Bilingualism in Paraguay // Ch. B. Paulston (ed.) International Handbook of Bilingualism and Bilingual Education. Westport: Greenwood Press, 1988.
 Gómez Rendón, J. A. Typological and social constraints on language contact: Amerindian languages in contact with Spanish. LOT Dissertation Series 188. Utrecht: LOT, 2008.
 Gynan, Sh. N. Official bilingualism in Paraguay, 1995—2001: An analysis of the impact of language policy on attitudinal change // M. Sayahi & M. Westmoreland (eds.). Selected Proceedings of the Second Workshop on Spanish Sociolinguistics. Sommerville, MA: Cascadilla Proceedings Project, 2005.
 Solé, Y. R. The Guarani-Spanish situation // Georgetown Journal of Languages and Linguistics 2, 2001, pp. 297–348.
 Palacias Alcaine, A. Introducción a la lengua y cultura guaraníes. Valencia, 1999.
 Melià, B. La lengua guaraní del Paraguay: historia, sociedad y literatura. Madrid: MAPFRE, 1992.
 Cadogan, L. Fragmentos del folklore guaireño // Suplemento Antropológico de la Universidad Católica de Asunción, 1/2, 1966; repr. en Suplemento Antropológico de la Universidad Católica de Asunción, 40/1, 2005.
 Liuzzi, S. M. Le guaraní parlé à Corrientes. Mémoire de Maîtrese, Paris IV-Sorbonne, 1983.
 Cerno, L. Spanish articles in Corrintenean Guaraní: A comparison with Paraguayan Guaraní // STUF, Vol. 63/1, 2010.
 Melià, B. El Guaraní Conquistado y Reducido. Ensayos de Etnohistoria. (Biblioteca Paraguaya de Antropología Vol. 5.) 2nd Ed. Asunción: Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, 1988.
 Velázquez-Castillo, M. Noun Incorporation and Object Placement in Discourse. // P. Downing, M. Noonan (eds.) Word Order in Discourse. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamins, 1995a. — pp. 555–579.
 Velázquez-Castillo, M. Noun Incorporation in Guarani: A functional analysis. // Linguistics, Vol. 33, 1995b. — pp. 673–709.
 Nordhoff, S. Nomen/Verb-Distinktion im Guaraní. Universität zu Köln, Arbeitspapier № 48, 2004a.
 Nordhoff, S. Stative verbs and possession in Guaraní // Paper presented at The Syntax of the World’s Languages Conference. Leipzig, 2004b.
 Nordhoff, S. Voice in Guaraní // Paper presented at Americanists’ Colloquium. Nijmegen, 2004c.
 Gregores, Emma & Jorge A. Suárez. 1967. A description of Colloquial Guaraní. The Hague etc.: Mouton. (= Janua Linguarum, Series Practica, XXVII).
 Jensen, Cheryl Joyce. 1998. «Comparative Tupí-Guaraní morphosyntax». Handbook of Amazonian languages ed. by Desmond C. Derbyshire & Geoffrey K. Pullum, vol. 4, 487—618. Berlin etc.: Mouton de Gruyter.
 Rodrigues, Aryon Dall’Igna. 1985/86. «Relações internas na família lingüística Tupí-Guaraní». Revista de Antropologia (São Paulo) 27/28. 33-53.
 Drude, Sebastian. 2004. Wörterbuchinterpretation: Integrative Lexikographie am Beispiel des Guaraní. Tübingen: Max Niemeyer. (= Lexicographica, Series maior, 120).
 Drude, Sebastian. 2008. «Inflexional units and their effects: the case of verbal prefixes in Guaraní». In: SACKMANN, Robin (Org.). Explorations in integrational linguistics: four essays on German, French, and Guaraní. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins. p. 153—189. Current Issues in Linguistic Theory 285. ISBN 9789027248000

Ссылки 
 http://www.ethnologue.com/
 http://aboutworldlanguages.com/guarani#did

 Ethnologue reports for Guarani languages
 Guarani — English Dictionary: from *Webster’s Online Dictionary — the Rosetta Edition.
 Guaraní Portal from the University of Mainz:
 www.guarani.de: — online dictionary in Spanish, German and Guarani
 www.guaranirenda.com: — about the Guarani language
 Guaraní Possessive Constructions: — by Maura Velázquez.
 Stative Verbs and Possessions in Guaraní: — University of Köln

Языки Аргентины
Языки Боливии
Языки Бразилии
Языки Парагвая
Гуаранийские языки